KP ali kp je dvočrkovna kratica, ki ima več pomenov: 

 avtomobilska oznaka Koper
 komunistična partija
 kilopond
 dvočrkovna koda ISO 3166 za Severno Korejo

Kratice